Morwen kan verwijzen naar twee personages uit de werken van J.R.R. Tolkien:
 Morwen, de vrouw van Húrin, uit Beleriand tijdens de Eerste Era.
 Morwen, de vrouw van Thengel, koning van Rohan, uit Lossarnach.